Tolvte etape af Tour de France 2012 var en 226 km lang kuperet etape. Den blev kørt fredag den 13. juli fra Saint-Jean-de-Maurienne til Annonay.

 Etape: 12. etape
 Dato: 13. juli
 Længde: 226 km
 Gennemsnitshastighed: 39,56 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Marcilloles) 
Efter 153 km

1. bjergspurt (Col du Grand Cucheron) 
1. kategori stigning på Col du Grand Cucheron, efter 34 km (1.188 m; 12,5 km à 6,5 %)

2. bjergspurt (Col du Granier) 
1. kategori stigning på Col du Granier, efter 80,5 km (1.134 m; 9,7 km à 8,6 %)

3. bjergspurt (Côte d'Ardoix) 
3. kategori stigning på Côte d'Ardoix, efter 207,5 km (366 m; 5,9 km à 3,4 %)

Resultatliste 

 Matthew Goss blev deklasseret fra 6. pladsen til 7. pladsen og frataget 30 point for uren kørsel i spurten.

Manglende ryttere 
 88  David Moncoutié (COF) udgik.
 151  Robert Gesink (RAB) stillede ikke til start på etapen.
 219  Tom Veelers (ARG) udgik.

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr   

 12

en:2012 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 12